«Семейка Аддамс» () — американский комедийный телесериал 1964 года компании Filmways Television по комиксам Чарльза Аддамса. Телесериал транслировался в течение двух сезонов на телеканале ABC с 18 сентября 1964 года по 8 апреля 1966 года в общей сложности вышло 64 эпизода. Часто сравнивают с его телесериалом-соперником Семейка монстров транслировавшимся телеканалом CBS. Он также примечателен своей песней в начальной заставке, написанной Виком Миззи.

Сюжет 
Семья Аддамсов отличается от обычных семей, им нравится то, что других просто бы испугало. Глава семьи Гомес Аддамс очень состоятельный бизнесмен, он любит свою жену Мортишу и старается ей ни в чём не отказывать, даже если она захочет заниматься выращиванием ядовитых растений или вздумает заказать обед на кладбище. У них служит дворецкий Ларч, рост которого составляет два метра, имеется коробочка с живой рукой, которую зовут Вещь. Дети в семье Аддамсов, Пагсли и Уэнсди, тоже не совсем обычны — Уэнсди любит мучить своего брата. А любимое занятие их дяди — взрывание динамита. Людей, впервые приходящих в дом Аддамсов, шокирует их образ жизни.

Эпизоды

В ролях 
 Кэролин Джонс — Мортиша Аддамс (в девичестве Карга)
 Джон Эстин — Гомес Аддамс
 Джеки Куган — дядя Фестер
 Мари Блейк — бабушка Аддамс
 Тед Кэссиди — дворецкий Ларч
 Лиза Лоринг — Уэнздей Аддамс
 Кен Везервакс — Пагсли Аддамс
 Феликс Силла — Кузен Итт

Награды 
 TV Land Award, 2004 год
Номинации:
 Лучший сериал о дворецком (Тед Кэссиди)
 Самая запоминающаяся причёска (Феликс Силла)

 TV Land Award, 2005 год
Номинации:
 Theme Song You Just Cannot Get out of Your Head\ Главная тема кинофильма, которая просто не выходит у вас из головы

Телеэфир 
 В Казахстане телесериал транслировался с 2004 по 2005 года на Первом канале Евразия.

Примечания

Ссылки 

Семейка Аддамс
Телесериалы США 1960-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1964 году
Телесериалы США, завершённые в 1966 году
Телесериалы на английском языке
Чёрно-белые телепрограммы
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США в жанре чёрной комедии
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы о семьях
Телесериалы MGM Television
Программы телеканала American Broadcasting Company
Чёрно-белые телесериалы